

Geografia
Bacino Smallwood – lago del Canada
Smallwood – villaggio dell'Inghilterra nel Cheshire
Smallwood – census-designated place degli Stati Uniti nello stato di New York

Persone
Gia Lewis-Smallwood – discobola statunitense
Joey Smallwood – politico canadese
Kathy Smallwood-Cook – velocista britannica
Norma Smallwood – modella statunitense
Richard Smallwood – calciatore inglese
Rod Smallwood – manager britannico
Wendell Smallwood – giocatore di football americano statunitense

Altro
Marrina Smallwood MacKenzie – personaggio dei fumetti dell'Universo Marvel
Dink Smallwood – videogioco del 1998